Washington est le nom de plusieurs endroits du Wisconsin :
Comté de Washington (Wisconsin)
Washington (comté de Door, Wisconsin)
Washington (comté d'Eau Claire, Wisconsin)
Washington (comté de Green, Wisconsin)
Washington (comté de La Crosse, Wisconsin)
Washington (comté de Rusk, Wisconsin)
Washington (comté de Sauk, Wisconsin)
Washington (comté de Shawano, Wisconsin)
Washington (comté de Vilas, Wisconsin)
 Washington Island